Царёв, Михаил Иванович (1903—1987) — советский актёр театра и кино, режиссёр, чтец, отец Е. М. Царёвой.
 Царёв, Михаил Юрьевич (род. 1986) — российский боец смешанного стиля.